ZX Microdrive désigne plusieurs supports de données développés par Sinclair durant les années 1980.
 Le microdrive est un disque dur au format CompactFlash développé par IBM à la fin des années 1990.